Damernas 10 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2022 hölls på anläggningen Kuyangshu skid- och skidskyttecenter i Zhangjiakou i Kina den 10 februari 2022. Tävlingen var i klassisk stil.

Therese Johaug från Norge blev guldmedaljör. Kerttu Niskanen från Finland tog silvret och Krista Pärmäkoski från Finland tog bronset.

Resultat
Tävlingen startade klockan 15:00.

Källor 

Damernas 10 kilometer